Села:
 Сколобів — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Сколобів — Житомирська область, Хорошівська селищна громада